Пандемия коронавируса в Антигуа и Барбуда () — текущая пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в Антигуа и Барбуде, вызванная штаммом вируса SARS-CoV-2 который, как было подтверждено, достиг Антигуа и Барбуды 11 марта 2020 года. По состоянию на 23 августа 2021 года зарегистрировано в общей сложности 1540 подтвержденных случаев заболевания, из которых 1313 выздоровело и 43 умерли.

Предыстория 
12 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что новый коронавирус стал причиной респираторного заболевания у группы людей в городе Ухань, провинция Хубэй, Китай, о чём было сообщено в ВОЗ 31 декабря 2019 года.

Коэффициент летальности от COVID-19 был намного ниже, чем от SARS 2003 года, но передача была значительно выше, со значительным общим числом погибших.

Хронология

Март — июнь 2020 
13 марта 2020 года премьер-министр Гастон Браун объявил о первом подтвержденном случае COVID-19 на Антигуа и Барбуде. Браун сказал, что симптомы у пациента начались 11 марта. Женщина посетила частную больницу, где медицинские работники взяли образцы, которые были отправлены в лабораторию Карибского агентства общественного здравоохранения (CARPHA) в Тринидаде для тестирования. Браун заверил, что «ни один камень не останется незамеченным», поскольку он отметил, что чиновники здравоохранения выслеживают всех, кого она могла встретить. Он сообщил, что единственный карантинный объект Антигуа будет запущен на следующей неделе, и вскоре после этого прибудет испытательное оборудование. Премьер-министр призвал граждан принять меры предосторожности, такие как мытье рук, избегание тесного физического контакта и избегания скопления больших групп людей . «Мы никогда не должны паниковать, мы должны работать сообща с уверенностью и верой. Я по-прежнему уверен, что нашими коллективными усилиями и с помощью Бога мы преодолеем проблемы COVID-19, и это тоже пройдет». Браун также сообщил гражданам, что ещё один подозреваемый случай COVID-19 дал отрицательный результат

27 марта 2020 года правительство объявило чрезвычайное положение на две недели, с 28 марта по 11 апреля. Приказ установил комендантский час с 20:00 до 6:00. Правительство также определило основные услуги и потребовало закрытия не имеющих важного значения услуг и бизнеса.

31 марта 2020 года правительство распорядилось о 24-часовом комендантском часе со 2 по 9 апреля. Комендантский час запретит передвижение в дневное время не критически важных работников, за исключением работников сферы питания и предметов первой необходимости.

5 апреля королева Антигуа и Барбуды обратилась к Содружеству в телевизионной передаче, в которой она попросила людей «утешиться тем, что, хотя нам ещё многое предстоит пережить, лучшие дни вернутся». Она добавила: «Мы снова будем с нашими друзьями; мы снова будем с нашими семьями; мы снова встретимся».

9 апреля 2020 года правительство продлило 24-часовой комендантский час до 16 апреля. Комендантский час снова был продлен до 22 апреля, а затем до 14 мая. В апреле погибло три человека.

15 мая 2020 года парламент продлил чрезвычайное положение до 31 июля.

1 июня 2020 года Антигуа и Барбуда поэтапно открыли свои границы для международных путешественников. Этап 1 позволяет прибывающим пассажирам предъявить действительную медицинскую справку об отрицательном результате теста на COVID-19 в течение предыдущих 48 часов. Посетителям без отрицательного сертификата COVID-19 разрешен въезд при условии, что они находятся на карантине в одобренном отеле. Вернувшиеся граждане без сертификата должны быть помещены на обязательный карантин. Первый рейс с иностранными посетителями прибыл 4 июня.

Июль — декабрь 2020 
Четвёртая смерть произошла в ноябре, а пятая — в декабре.

Январь — июль 2021 
7 января 2021 года Совет Барбуды сообщил о первом положительном случае заболевания на острове Барбуда. 28 февраля 2021 года Совет Барбуды сообщил о 5 положительных случаях заболевания.

См. также 
 Распространение COVID-19

Примечания 

Антигуа и Барбуда
Пандемия COVID-19 в Северной Америке
Антигуа и Барбуда
Непроверенные переводы